Великденче — название населённых пунктов.

Болгария 
 Великденче — село в Кырджалийской области.
 Великденче — село в Тырговиштской области.